Gymnastik har vært med i samtlige olympiske sommerlege i moderne tid fra Sommer-OL 1896 i Athen. Gymnastik for kvinder kom med på OL-programmet 1928 i Amsterdam.

Nuværende gymnastikøvelser 
  Rytmisk gymnastik (for mere information, se Rytmisk gymnastik under sommer-OL)
  Trampolin (for mere information, se Trampolin under sommer-OL)
  Redskabsgymnastik (for mere information, se Redskabsgymnastik under sommer-OL)

Medaljer 
(1896-2016)